Саша Чирич (; ; 11 января 1968, Куманово) — югославский и северомакедонский футболист, нападающий. Выступал за сборную Республики Македонии

Биография 
Начинал карьеру в югославских клубах низших лиг, представлявших союзную республику Македония. В сезоне 1991/92 дебютировал в высшем дивизионе Югославии в составе «Вардара», однако по окончании сезона клуб покинул югославскую лигу и стал выступать в чемпионате Республики Македонии.

В составе «Вардара» стал трёхкратным чемпионом (1992/93, 1993/94, 1994/95) и двукратным обладателем (1992/93, 1994/95) Кубка Македонии. Дважды становился лучшим снайпером национального чемпионата — в сезоне 1992/93 забил 36 голов, а в сезоне 1994/95 — 35 мячей. Часть сезона 1993/94 провёл в софийском ЦСКА, с которым завоевал серебряные награды чемпионата Болгарии. В 1995 году перешёл в швейцарский клуб «Арау», где провёл два с половиной сезона, забив 30 голов в высшем дивизионе Швейцарии.

В начале 1998 года за сумму в миллион швейцарских франков перешёл в клуб германской Бундеслиги «Нюрнберг», где провёл полтора года. После вылета клуба из Бундеслиги в сезоне 1998/99 перешёл за 4 миллиона марок в клуб второй Бундеслиги «Теннис-Боруссия». Затем играл за «Айнтрахт» (Франкфурт) и снова за «Нюрнберг», с обоими клубами вылетал из Бундеслиги, а с «Нюрнбергом» в сезоне 2003/04 стал победителем второй Бундеслиги. В сезоне 2004/05 играл за «Киккерс» (Оффенбах), с которым одержал победу в третьем дивизионе Германии, после чего завершил игровую карьеру. Всего в Бундеслиге сыграл 64 матча и забил 26 голов, во второй Бундеслиге — 85 матчей и 42 гола, в Кубке Германии — 12 матчей и 11 голов. В опросе болельщиков «Нюрнберга» к 110-летию клуба включён в символическую сборную за всю историю.

В сборной Републики Македонии дебютировал 12 апреля 1995 года в игре против Болгарии. Первый гол забил 27 марта 1996 года в ворота Мальты. Всего в 1995—2004 годах сыграл 26 матчей и забил 8 голов за сборную.

После окончания игровой карьеры был президентом македонского клуба второй лиги «Цементарница».

Достижения 
 Чемпион Республики Македонии: 1992/93, 1993/94, 1994/95
 Обладатель Кубка Македонии: 1992/93, 1994/95
 Вице-чемпион Болгарии: 1993/94
 Победитель второй Бундеслиги Германии: 2003/04
 Победитель третьего дивизиона Германии: 2004/05
 Лучший бомбардир чемпионата Республики Македонии: 1992/93 (36 голов), 1994/95 (35 голов)

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте macedonianfootball.com
 Профиль на сайте kicker.de
 Профиль на сайте fussballdaten.de

Футболисты Югославии
Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Пелистер»
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Теннис Боруссия Берлин»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Кикерс» Оффенбах